Grönberg est un patronyme suédois pouvant désigner:

Patronyme
Axel Grönberg (1918-1988), lutteur suédois
 (né en 1994), joueur suédois de hockey sur glace
 (né en 1970), golfeur professionnel suédois
Tom Grönberg (né en 1941), diplomate finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme suédois